Лакрба — абхазская фамилия:

Лакербай Иван Александрович (1898 – 1977) — советский и абхазский композитор и музыковед

 
 Лакербай, Михаил Александрович (1901—1965) — абхазский советский писатель, драматург и театровед, сценарист, журналист, военный корреспондент. Заслуженный деятель искусств Абхазской АССР.
 Лакербай, Мурзакан Хусейнович — Мурзакан (Анто́н) Лакерба́й, второй сын Хусейна Омара-ипа Лакрба.
 Лакербай, Олег Григорьевич (1916—2001) — внук Мурзакана Лакрба.
 Лакербай, Юрий Астамурович (род. 1934) — советский, абхазский поэт, киносценарист, мастер спорта по фехтованию.